Ludwig Holländer bzw. Ludwig Hollaender ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Holländer (Jurist) (1877–1936), deutscher Jurist
 Ludwig Heinrich Hollaender (1833–1897), deutscher Mediziner, Zahnarzt